Флаг Первома́йского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Первомайского сельского поселения — флаг Первомайского сельского поселения Кущёвского района, Краснодарский край.
 Флаг Первомайского сельского поселения — флаг Первомайского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края.
 Флаг Первомайского сельского поселения — флаг муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
 Флаг сельского поселения Первомайское — ранее флаг сельского поселения Первомайское Наро-Фоминского муниципального района Московской области, ныне флаг внутригородского муниципального образования поселение Первомайское в городе Москве.
 Флаг Первомайского сельского поселения — флаг Первомайского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области.